El término investigador puede referirse a:

 Investigador, persona que lleva a cabo o que participa en una investigación.
 Detective (investigador)